Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Open de Moselle 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švédsko-jihoafrický pár Johan Brunström a Raven Klaasen, jehož členové nestartovali společně. Klaasen se turnaje nezúčastnil. Spoluhráčem Brunströma se stal Rakušan Philipp Oswald, s nímž je v prvním kole vyřadili Tomasz Bednarek s Andrém Sá.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená dvojice Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski z Polska, jejíž členové ve finále zdolali chorvatsko-finské turnajové čtyřky Marina Draganju s Henrim Kontinenem. Po rovnocenném rozdělení úvodních dvou sad 6–7 a 6–3, rozhodl o vítězích až supertiebreak nejtěsnějím rozdílem míčů [10–8].

Nasazení párů 
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (odstoupili)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (čtvrtfinále)
  'Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (vítězové)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014